Карл Беккер:
 Беккер, Карл (1820—1900) — немецкий художник.
  (1823—1896) — немецкий статистик.
 Беккер, Карл (1895—1966) — генерал-лейтенант вермахта.
 Беккер, Карл Генрих (1876—1933) — немецкий специалист по исламу, министр культуры и образования Пруссии.
 Беккер, Карл Йозеф (1928—2015) — иезуит, немецкий кардинал, католический священник, богослов.
 Беккер, Карл Лотус (1873—1945) — американский историк, профессор.
 
 Беккер, Карл Фридрих (1777—1806) — немецкий историк и педагог. Примечания